El acrónimo CIDE puede referirse a:

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.
 Centro de Investigaciones sobre Desertificación, centro de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas ubicado en Valencia, España.
 Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, comisión económica dependiente del Gobierno uruguayo.